Грачёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Грачёвское сельское поселение — входит в Городищенский район

Липецкая область
 Грачёвское сельское поселение — входит в Усманский район

Орловская область
 Грачёвское сельское поселение — входит в Залегощенский район

Ростовская область
 Грачёвское сельское поселение — входит в Боковский район